Mănăstirea Casius a fost probabil întemeiată în Bonn la sfârștul secolului VIII, clădirea principală a mănăstirii biserica „St. Casius și Florentius“ care azi este Domul St. Martin (Bonn). Numele mănăstirii Casius provine de la Casius (martir) a cărui mormânt și relicve se află, după legendă sub temelia bisericii.

Legături externe
 în germană
 Ottmar Prothmann: Der Fronhof des Bonner St.-Cassius-Stifts in Leimersdorf 
 Ältestes Bonner Messbuch wieder gefunden!

Monumente din Germania
Mănăstiri din Germania
Bonn